De 46e wereldkampioenschappen schaatsen sprint op de schaats werden in 2015 op 28 februari en 1 maart gehouden in het Sportpaleis Alau in Astana. De wereldkampioenschappen sprint werden traditioneel altijd in januari gehouden, maar het schaatsseizoen was met ingang van 2014/2015 anders ingedeeld met de WK afstanden in februari en de WK sprint en de WK allround pas daarna.

De titelhouders waren de wereldkampioenen van 2014, gehouden in Nagano in Japan, Yu Jing uit China bij de vrouwen en de Nederlander Michel Mulder bij de mannen. Yu ontbrak, maar Mulder stond wel aan de start om zijn titel te verdedigen. Bij de vrouwen won Brittany Bowe haar eerste titel en bij de mannen won Pavel Koelizjnikov zijn eerste.

Tijdschema

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Aan dit WK sprint mochten 32 schaatsers meedoen, het maximum aantal startplekken per land was van vier naar drie teruggebracht. Een deel van de startplaatsen werd reeds vergeven op het WK van 2014 in Nagano. Een ander deel van de startplaatsen werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen begin februari. De top 32 van een klassement over de beste 500 en beste 1000 meter bij deze wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, ongeacht A- of B-groep, verdiende een startplaats voor zijn land, met inachtneming van het feit dat er reeds dertien plaatsen aan landen vergeven waren. Canada, Japan, Kazachstan, Nederland en de Verenigde Staten hadden reeds twee schaatsers geplaatst op basis van de wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2014 te Nagano; Australië, Italië en Zuid-Korea een. Er was nog een aantal afzeggingen waardoor ook enkele rijders van de reservelijst van start mochten gaan.

Afstandspodia

Klassement

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Aan dit WK sprint mochten 32 schaatssters meedoen, het maximum aantal startplekken per land was van vier naar drie teruggebracht. Een deel van de startplaatsen werd reeds vergeven op het WK van 2014 in Nagano. Een ander deel van de startplaatsen werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen begin februari. De top 32 van een klassement over de beste 500 en beste 1000 meter bij deze wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, ongeacht A- of B-groep, verdiende een startplaats voor haar land, met inachtneming van het feit dat er reeds dertien plaatsen aan landen vergeven waren. China, Japan, Nederland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten hadden reeds twee schaatssters geplaatst op basis van de wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2014 te Nagano; Canada, Duitsland en Kazachstan een. Uiteindelijk werd het maximum van 32 niet gehaald.

Afstandspodia

Klassement 

 2015
Langebaanschaatsen in 2015
Schaatsen in Kazachstan
Sport in Astana
Schaatsen